Mark Alan Kumpel (né le  à Wakefield, dans l'état du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel et un entraîneur américain de hockey sur glace. Il évoluait en position d'ailier droit.

Biographie

Statistiques

En club 

| 1979-1980 || River Hawks de l'UMass-Lowell || NCAA  || 30 || 18 || 18 || 36 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || River Hawks de l'UMass-Lowell || NCAA  || 1 || 2 || 0 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || River Hawks de l'UMass-Lowell || NCAA  || 35 || 17 || 13 || 30 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || River Hawks de l'UMass-Lowell || NCAA  || 7 || 8 || 5 || 13 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || États-Unis || International || 30 || 14 || 18 || 32 || 6  || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || États-Unis || International || 61 || 14 || 19 || 33 || 19 || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || Express de Fredericton || LAH || 16 || 1 || 1 || 2 || 5 || 3 || 0 || 0 || 0 || 15
|-
| 1984-1985 || Nordiques de Québec || LNH || 42 || 8 || 7 || 15 || 26 || 18 || 3 || 4 || 7 || 4
|-
| 1984-1985 || Express de Fredericton || LAH || 18 || 9 || 6 || 15 || 17 || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || Nordiques de Québec || LNH || 47 || 10 || 12 || 22 || 17 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1985-1986 || Express de Fredericton || LAH || 7 || 4 || 2 || 6 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Nordiques de Québec || LNH || 40 || 1 || 8 || 9 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Red Wings de Détroit || LNH || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || 8 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1986-1987 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 7 || 2 || 3 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1987-1988 || Red Wings Détroit || LNH || 13 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 1987-1988 || Jets de Winnipeg || LNH || 32 || 4 || 4 || 8 || 19 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1987-1988 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 4 || 5 || 0 || 5 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Hawks de Moncton || LAH || 53 || 22 || 23 || 45 || 25 || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990 || Jets de Winnipeg || LNH || 56 || 8 || 9 || 17 || 21 || 7 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 1990-1991 || Jets de Winnipeg || LNH || 53 || 7 || 3 || 10 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Hawks de Moncton || LAH || 41 || 11 || 18 || 29 || 12 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1992-1993 || Bruins de Providence || LAH || 30 || 5 || 3 || 8 || 14 || - || - || - || - || -

| 288 || 38 || 46 || 84 || 113 || 39 || 6 || 4 || 10 || 14

En équipe nationale 

| 1984 || États-Unis || Jeux olympiques || 6 || 1 || 0 || 1 || 2 || Septième

Statistiques d'entraîneur 

| 1994-1995 || Knights de Nashville || ECHL || 68 || 32 || 30 || - || 6 || 51,5 || Éliminé en demi-finales
|-
| 1995-1996 || Knights de Nashville || ECHL || 70 || 42 || 22 || - || 6 || 64,3 || Éliminé au premier tour
|-
| 1996-1997 || Bombers de Dayton || ECHL || 70 || 36 || 26 || - || 8 || 57,1 || Éliminé au premier tour
|-
| 1997-1998 || Bombers de Dayton || ECHL || 70 || 36 || 26 || - || 8 || 57,1 || Éliminé au premier tour
|-
| 1998-1999 || Pirates de Portland || ECHL || 80 || 23 || 48 || 7 || 2 || 34,4 || Non qualifié

Références 

Naissance en mars 1961
Naissance dans le comté de Middlesex (Massachusetts)
Joueur international américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Nordiques de Québec
Joueur des River Hawks de l'UMass-Lowell
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur de l'Express de Fredericton
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Hawks de Moncton
Joueur des Bruins de Providence
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Entraîneur américain de hockey sur glace
Entraîneur des Pirates de Portland